Кујамијапа има више значења:

 Кујамијапа (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кујамијапа (Веветан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику